Bianchetti ist der Familienname folgender Personen:

 Davide Bianchetti (* 1977), italienischer Squashspieler
 Lorenzo Bianchetti (1545–1612), italienischer Kardinal der Römischen Kirche
 Luciano de Bem Bianchetti (* 1954), brasilianischer Botaniker
 Matteo Bianchetti (* 1993), italienischer Fußballspieler
 Rosolino Bianchetti Boffelli (* 1945), italienischer Priester, Bischof von Quiché
 Sebastiano Bianchetti (* 1996), italienischer Kugelstoßer
 Suzanne Bianchetti (1889–1936), französische Schauspielerin